Никола́й Алексе́евич Тро́ицкий (19 декабря 1931, с. Новорепное, Нижне-Волжский край — 28 мая 2014, Саратов) — советский и российский , специалист по проблемам революционного движения в XIX веке и истории Отечественной войны 1812 года. Доктор исторических наук (1971), профессор.

Биография 
Окончил исторический факультет СГУ имени Н. Г. Чернышевского в 1954 году.

С 1961 года — на преподавательской работе в СГУ, с 1972 года — профессор, в 1975—2001 годах — заведующий кафедрой истории России.

В 1963 году в МГПИ имени В. И. Ленина защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Большое общество пропаганды 1871—1874 (так называемые „чайковцы“)».

В 1971 году в СГУ имени Н. Г. Чернышевского защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Политические процессы в России (1871—1891 гг.)».

Избран действительным членом Международной академии наук высшей школы (1993) и Академии военных наук РФ (1996).

Научная деятельность 
Н. А. Троицкий был известен как специалист по истории политических процессов (судов) в России, разрабатывал это научное направление на стыке ряда гуманитарных наук: истории, политологии, правоведения, литературоведения, искусствознания. Исследовал не только политические и юридические аспекты судебных процессов (принципы и особенности поведения обвиняемых, институты и нормы права, адвокатура на политических процессах и т. д.), но и их отражение в отечественной и мировой культуре — в художественной литературе, живописи, музыке, театре, кино. Автор капитального исследования о представителях российской адвокатуры — политических защитниках. Критично относился к идеализации царского режима и отдельных его деятелей (например, П. А. Столыпина).

Автор работ по истории культуры XIX века — преимущественно отражение в литературе и в искусстве народов России национально-освободительных и революционных идей, с одной стороны, как особая форма культурного процесса, а с другой стороны, как разновидность общественного мнения.

Изучал проблемы истории внешней политики России XIX века, связанные с её участием в коалиционных войнах против Наполеона и, в первую очередь, Отечественной войне 1812 года. Автор книг об Александре I и Наполеоне, фельдмаршале М. И. Кутузове. Выступал против «патриотической» мифологии, считал, что М. Б. Барклай-де-Толли внёс больший вклад в победу в войне, чем Кутузов, противник точки зрения, что Кутузов был более выдающимся полководцем, чем Наполеон («Наполеон — величина мировая, Кутузов — национальная»).

Занимался изучением истории исторической мысли и науки — главным образом, пересмотром на документальной основе укоренившихся в советской историографии стереотипов в освещении революционного процесса, внутренней и внешней политики и культуры России XIX века

Его труды неоднократно рецензировались за границей, а книга «Отечественная война 1812 г. История темы» переиздана в США в 1993 году. На его труды ссылались многочисленные зарубежные учёные — от Ф. Вентури до Р. Пайпса. Поддерживал творческие связи с СПбИИ РАН, с коллегами ряда университетов Европы и Америки.

Под его редакцией при кафедре издавался межвузовский научный сборник «Освободительное движение в России» (с 1986 года выступил в качестве главного редактора 13 выпусков).

Основные работы

Монографии 
 Большое общество пропаганды 1871—1874 гг. (т. н. «чайковцы»). — Саратов: Изд-во СГУ, 1963.
 Первые из блестящей плеяды (Большое общество пропаганды 1871—1874 гг.). — Саратов, 1991. — ISBN 5-292-01072-3
 «Народная воля» перед царским судом (1880—1891). — Саратов: Изд-во СГУ, 1971.
 «Народная воля» перед царским судом (1880—1894). / 2-е изд., испр. и доп. — Саратов: Изд-во СГУ, 1983.
 Царские суды против революционной России (Политические процессы 1871—1880 гг.). — Саратов, 1976.
 Безумство храбрых: Русские революционеры и карательная политика царизма, 1866—1882 гг. — М.: Мысль, 1978. — 335 с.
 Царизм под судом прогрессивной общественности, 1866—1895. — М.: Мысль, 1979. — 350 с.
 1812. Великий год России. — М.: Мысль, 1988. — ISBN 5-244-00070-5
 1812. Великий год России. — М.: Омега, 2007. — ISBN 978-5-465-01475-5
 Отечественная война 1812 г. История темы. — Саратов: Изд-во СГУ, 1991. — ISBN 5-292-01233-5
 The Great Patriotic War of 1812. A History of the Subject. — New York, 1993. (спец. номер: Russian Studies in History. Summer 1993. V. 32. № 1)
 Александр I и Наполеон. — М.: Высшая школа, 1994. — 304 с. — (История в лицах) — ISBN 5-06-002839-9
 Александр I против Наполеона. — М.: Яуза, Эксмо, 2007. — ISBN 978-5-699-23213-0
 Фельдмаршал М. И. Кутузов: легенда и реальность. — Саратов, 1998.
 Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. — М., 2002.
 Адвокатура в России и политические процессы 1866—1904 гг. — Тула: Автограф, 2000. — 456 с. — ISBN 5-89201-023-6
 Крестоносцы социализма. — Саратов, 2002.
 
 Корифеи российской адвокатуры. — М.: Центрполиграф, 2006. — ISBN 5-9524-2559-3.
 «На­род­ные за­ступ­ни­ки»: Рос­сий­ские на­род­ни­ки в ху­до­же­ст­вен­ной ли­те­ра­ту­ре. Са­ра­тов, 2007;
 С. Л. Пе­ров­ская. Жизнь. Лич­ность. Судь­ба. — Са­ра­тов, 2014.
 Наполеон Великий: в 2 т. Т. 1: Гражданин Бонапарт. Т.2: Император Наполеон / Подгот. к публ., вступ. ст. М. В. Ковалева, Ю. Г. Степанова. — М.: Политическая энциклопедия, 2020. — 526 + 549 с.: ил. — (Мир Французской революции).

Учебники и учебные пособия 
 Историография второй революционной ситуации в России. — Саратов, 1984.
 Культура народов России в эпоху второй революционной ситуации (1878—1882). — Саратов, 1989.
 Лекции по русской истории XIX века. Краткий курс. — Саратов, 1994.
 Россия в XIX веке. Курс лекций. — М., 1997. (2-изд. испр. и доп. М., 1999); (3 изд. М., 2003).
 Русское революционное народничество 1870-х годов (история темы). — Саратов, 2001.
 История России. XIX век. Учебник для 8 класса основной школы. — М., 2001.
 Россия и мир в XIX веке. Учебник для 10 класса основной школы. В 2-х частях. — М., 2001. (в соавторстве с А. А. Кредером).
 Политические процессы в России 1871—1887 гг. — Саратов, 2003.

Статьи 
 Русское дворянство XVIII века в изображении американского историка // История СССР. — 1970. — № 5. — С. 205—212.
 Адвокат, генерал-губернатор и смертная казнь: Из прошлого русской адвокатуры // Правоведение. — 1970. — № 5. — С. 99-100.
 Маршалы Наполеона // «Новая и новейшая история». — 1993. — № 5.
 Друзья народа или бесы? // Родина. — 1996 — № 2. — С. 67-72.
 Л. Н. Толстой в роли адвоката. // Государство и право. — 1998. — № 7. — С. 87-89.
 А король-то голый! // «Родина». — 2003. — № 10. (полемика с В. Г. Сироткиным)

Воспоминания 
 «Кни­га о люб­ви: За­пис­ки ис­то­ри­ка» (2006)

Примечания

Литература 
 Аврус А. И., Мезин С. А. К юбилею Николая Алексеевича Троицкого // Отечественная история. — 2002. — № 2. — С. 209—211.
 Аврус А. И. Слово о Николае Алексеевиче Троицком // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева, С. А. Мезина. — Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2016. — Вып. 13/14. — С. 180—184. — 352 с.
 Варфоломеев Ю. В. Мастера русской историографии: Н. А. Троицкий // Исторический архив. — 2006. — № 1. — С. 113—128.
 
 Гинев В. Н. Н. А. Троицкий о сущности и времени возникновения народничества в историографическом контексте // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева, С. А. Мезина. — Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2016. — Вып. 13/14. — С. 129—139. — 352 с.
 Манова Е. Н. «Уважаемому Николаю Алексеевичу от авторов…» (книги с автографами из личной библиотеки Н. А. Троицкого)" // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева, С. А. Мезина. — Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2016. — Вып. 13/14. — С. 204—212. — 352 с.
 Мезин С. А. Николай Алексеевич Троицкий и Саратовский университет// История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева, С. А. Мезина. — Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2016. — Вып. 13/14. — С. 170—179. — 352 с.
 Мокшин Г. Н. Н. А. Троицкий и современное российское народниковедение // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева, С. А. Мезина. — Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2016. — Вып. 13/14. — С. 140—151. — 352 с.
 Полторак С. Н. Из истории подготовки к печати книги Н. А. Троицкого «Сказания о правде и кривде в исторической науке» // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева, С. А. Мезина. — Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2016. — Вып. 13/14. — С. 198—203. — 352 с.
 Степанов Ю. Г. К юбилею Николая Алексеевича Троицкого // Отечественная история. — 2007. — № 4. — С. 213—215
 Цамутали А. Н. Слово о коллеге: Н. А. Троицкий // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева, С. А. Мезина. — Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2016. — Вып. 13/14. — С. 185—186. — 352 с.
 Чернобаев А. А. Выдающийся историк и педагог: Н. А. Троицкий в моей памяти // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева, С. А. Мезина. — Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2016. — Вып. 13/14. — С. 187—197. — 352 с.

Ссылки 
 Страница на сайте СГУ им. Н. Г. Чернышевского
 Библиографический указатель
 Публикации на сайте журнала «Скепсис»
 Кириселидзе И. Истфак в изгнании
 Кириселидзе И. Николай Троицкий стал почётным доктором СГТУ
 Микулина С. Историческая личность — Николай Алексеевич Троицкий

Историки СССР
Историки России
Историки-марксисты
Преподаватели Саратовского технического университета
Выпускники Саратовского государственного университета
Преподаватели Саратовского государственного университета
Авторы учебников истории
Почётные доктора вузов России
Мемуаристы России